Beau (französisch beau ‚schön‘) steht für:

 Schönling, siehe Playboy (Person)
 Beau (Vorname), männlicher Vorname
 Beau (Né), Fluss in Frankreich

Beau ist der Familienname folgender Personen:
 Albin Eduard Beau (1907–1969), deutscher Lusitanist
 Alphonse Beau de Rochas (Alphonse Eugène Beau, 1815–1893), französischer Eisenbahningenieur und Erfinder
 Christofer von Beau (* 1963), deutscher Schauspieler
 Emil Beau (1910–1971), deutscher Zeitungskorrektor, Ordensjunker und Buchdrucker
 Heinie Beau (1911–1987), US-amerikanischer Musiker und Arrangeur

 Jérôme Beau (* 1957), französischer Geistlicher, Erzbischof von Bourges
 Jules Beau (1864–1932), französischer Sportfotograf
 Pierre le Beau (* 1986), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Lebeau
 Beaux (Begriffsklärung)
 Bo